Екатерина Ивановна Кута́йцева (1914 — 2011) — советский специалист в области создания и освоения высокопрочных алюминиевых сплавов.

Биография 
Родилась 18 (31 октября) 1914 года. Окончила МИЦМиЗ (1937), кандидат технических наук. С 1937 года работала во ВИАМ, где прошла путь до начальника научно-исследовательского отдела.

Соавтор разработанного в 1947 году самого распространенного высокопрочного сплава В95, который впервые был эффективно применен в самолетах ОКБ Туполева, а затем во всех типах гражданских и военных самолетов.

В соавторстве с другими учеными и специалистами авиационной металлургии создала серию сверхпрочных сплавов типа В96Ц, которые обеспечили создание важнейших изделий атомной энергетики и ракетной техники.

Автор многочисленных научных трудов и изобретений.

Умерла 13 сентября 2011 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Награды и премии 
 Ленинская премия (1963) 
 Сталинская премия третьей степени (1949) — за разработку и промышленное внедрение нового высокопрочного сплава 
 два ордена «Знак Почёта».
 медали

Примечания

Публикации 
 

Металловеды СССР
Женщины-учёные
Сотрудники ВИАМ
Похороненные на Ваганьковском кладбище